Михаи́л Его́ров:
 Егоров, Михаил (известен под псевдонимом Михаил Краснодеревщик; род. 1982) — российский музыкант, основатель группы «Красное Дерево».
 Егоров, Михаил Алексеевич (1923—1975) — Герой Советского Союза, вместе с М. В. Кантария водрузивший Знамя Победы на крыше Рейхстага 1 мая 1945 года.
 Егоров, Михаил Анисимович (1905—1945) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Михаил Артёмович (1916—1964) — Герой Советского Союза.
 
 Егоров, Михаил Иванович (1911—1968) — генерал-майор.
 Егоров, Михаил Иванович (1916—1940) — танкист, Герой Советского Союза.
 Егоров, Михаил Константинович (род. 1946) — советский и российский деятель органов внутренних дел, генерал-полковник милиции и таможенной службы.
 Егоров, Михаил Михайлович (1916—1940) — цирковой артист.
 Егоров, Михаил Николаевич (1918—1999) — старший мастер Сызранской ТЭЦ, Герой Социалистического труда. 
 Егоров, Михаил Павлович (Сениэль; 1940—2014) — советский и чувашский поэт, прозаик, переводчик.
 Егоров, Михаил Петрович (род. 1953) — советский и российский химик, директор Института органической химии РАН.